Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina elenca alcune di distanze maggiori di  ().

Distanze inferiori a 10−11 m

  — 25 pm — Raggio dell'atomo di idrogeno.
  — 31 pm — Raggio dell'atomo di elio.

Distanze superiori a 10−10 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Fisica nucleare

-11